Das Dow Tennis Classic war ein Damen-Tennisturnier in Midland (Michigan). Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 30. Januar bis 5. Februar 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Midland (Michigan)